Burg Limpurg
Graafschap Limpurg en zijtakken
Limpurg-Gaildorf
Limpurg-Sontheim
Limpurg-Speckfeld